Unter Kindersender versteht man

 Kindersender im Hörfunk, siehe Kinderradio
 Kindersender im Fernsehen, siehe Kinderfernsehsender

Siehe auch:
 Kinder- und Jugendprogramm